Sibel est un nom propre d'origine turque qui peut faire référence à :

Prénom 
Sibel est un prénom féminin d'origine turque, dérivé de la déesse phrygienne Cybèle. Ce prénom est notamment porté par :
 Sibel Arslan (1980-), avocate et femme politique suisse d'origine turque ;
 Sibel Can née Sibel Cangüre (1970-), chanteuse et actrice turque ;
 Sibel Edmonds née Sibel Deniz (1970), journaliste américaine d'origine azéri et traductrice du FBI ;
 Sibel Kekilli (1980-), actrice allemande d'origine turque ;
 Sibel Kızavul (1993-), joueuse de volley-ball turque ;
 Sibel Küçük (1987-), joueuse de volley-ball turque ;
 Sibel Özkan (1988-), haltérophile turque ;
 Sibel Siber (1960-), femme politique chypriote turque ;
 Sibel Şimşek (1984-), haltérophile turque ;
 Sibel Tüzün (1971-), chanteuse pop turque.

Cinéma 
 Sibel, film franco-turc de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti, sorti en 2018 ;
 Le silence de Sibel, film de Aly Yeganeh.

Homonymie de titre